Ferdinand III. Kastilský zvaný Svatý (30. července nebo 5. srpna 1199 – 30. května 1252 Sevilla) byl králem Kastilie od roku 1217 a Leónu od roku 1230. Roku 1231 obě království trvale sjednotil, a pomohl tak položit základ Kastilské koruně a následně i dnešního Španělska. Úspěšně pokračoval v reconquistě, znovudobývání území obsazených Maury, a podařilo se mu získat velká území na jihu Pyrenejského poloostrova. Stejně jako oba rodiče pocházel z burgundsko-ivrejské dynastie.

Během Ferdinandovy vlády vzrostla politická moc měst, která se začala zúčastňovat dvorských sněmů, král podporoval rozvoj univerzity v Salamance. Zemřel roku 1252 a na jeho náhrobku v sevillské katedrále byly nápisy v kastilštině, latině, hebrejštině a arabštině. Roku 1671 byl prohlášen za svatého a ve Španělsku jej uctívají pod jménem Fernando el Santo nebo San Fernando.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Související články 
 Lobera

Externí odkazy 
 

Burgundsko-ivrejská dynastie
Kastilští králové
Leónští králové
Hrabata z Aumale
Hrabata z Ponthieu
Katoličtí panovníci
Španělští svatí
Účastníci reconquisty
Pohřbení v katedrále v Seville
Osoby s nejistým datem narození
Narození v roce 1199
Úmrtí 30. května
Úmrtí v roce 1252
Muži
Narození 5. srpna